Nachfolgend finden Sie eine Liste der Taifune, die 2005 im Nordwestpazifik aufgetreten sind.

Aufführen

Saisonüberblick

Einzelnachweise 

T2005
 3Pazifische Taifunsaison